

Localidades

Chihuahua
Chihuahua (Chihuahua)

Outros
Chihuahua (cão)

Desambiguação